Титаник може бити:

Титаник, брод
Титаник (филм из 1997), филм
Титаник (мини-серија)